Волчея́ровка () — посёлок городского типа, относится к Попаснянскому району Луганской области Украины.

Географическое положение 
Расположен на берегах речки Беленькой, притока Северского Донца, в 12 км от районного центра и в 5 км от железнодорожной станции Лоскутовка на линии Купянск — Попасная.

История 
Посёлок городского типа с 1938 года.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 878 человек.

Промышленность 
Близ посёлка работает меловой карьер, действующий с 1923 года.

Известные жители 
В посёлке родился Герой Социалистического Труда Борис Величко.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Попаснянского района
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании